Ле Мэр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ле Мэр, Брюно (род. 1969) — французский государственный и политический деятель, дипломат.
 Ле Мэр, Исаак (ок. 1559—1624) — нидерландский предприниматель-авантюрист. См. также